Willerding ist der Familienname folgender Personen:

 August Wilhelm Willerding (1821–1897), königlich preußischer Generalmajor
 Hans-Joachim Willerding (* 1952), deutscher Politiker
 Heinrich Julius Willerding (1748–1834), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher, Hauptpastor und Senior in Hamburg 
 Klaus Willerding (1923–1982), Diplomat der DDR
 Rudolf Ritter von Willerding (1866–1928), österreich-ungarischer Feldmarschalleutnant
 Ulrich Willerding (1932–2021), deutscher Paläo-Ethnobotaniker